Johann von und zu Franckenstein ist der Name folgender Personen:

* Johann Karl von und zu Franckenstein (Bischof) (1610–1691), deutscher Geistlicher, Bischof von Worms
 Johann Karl von und zu Franckenstein (Politiker) (1858–1913), deutscher Politiker (Zentrum), MdR